

Sigle 
 Centimetro-grammo-secondo – sistema di unità di misura
 Centimetro-grammo-secondo – ex azienda di Monza di apparecchiature elettriche 
 Cinecircoli giovanili socioculturali – associazione del Movimento Giovanile Salesiano
 Congregazione di Gesù Sacerdote – congregazione religiosa cattolica
 Crocchio Goliardi Spensierati – gruppo teatrale goliardico nato a Pisa nel 1921

Codici 
 CGS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di College Park (Stati Uniti d'America)
 CGS – codice vettore ICAO della compagnia aerea Centro di Geodinamica Applicata, Aeroporto di Mosca-Bykovo (Russia)
 CGS – grafica 3D

Aziende 
 CGS – azienda elettromeccanica di Monza
 CGS – acronimo di Compagnia Generale per lo Spazio S.p.A., azienda spaziale italiana del gruppo OHB